Katalin Kollanyi – węgierska florecistka.

Życiorys 
W dorobku ma brązowy medal wywalczony na mistrzostwach świata w szermierce w 1969 roku  w konkurencji drużynowej florecistek..

Przypisy 

Węgierscy szermierze